Мария Црнобори (; 1 октября 1918, Баньоле близ Пула Австро-Венгрия (ныне Хорватия) — 21 октября 2014, Белград) — сербская и югославская актриса театра и кино, театральный деятель.

Биография 

В 1939—1941 годах обучалась в драматической школе в Загребе.
В 1941—1946 годах выступала на сцене Хорватского Национального театра в Загребе, в 1946—1947 году — театра в г. Риека, с 1947 года — актриса Югославского драматического театра в Белграде.

В 1956 году была одним из организаторов белградского экспериментального театра «Ателье 212». Покорила публику своим актёрским талантом, в течение сорока пяти лет играла в произведениях Чехова, Шиллера, Шекспира, Крлежи, Стриндберга, Ибсена, Сартра.

С 1948 года снималась в кино, с 1961 года — в телефильмах. Сыграла в 25 кино- и телефильмах.

Избранная фильмография 
 1948 — Софка / Sofka —Тодора
 1949 — Рассказ о фабрике / Prica o fabrici —Мария, текстильщица
 1951 — Последний день / Последњи дан —Эмма, доктор
 1953 — Буря / Nevjera —Ела Лединич (озвучание — Ада Войцик)
 1957 — В чужом краю / Туђа земља
 1957 — Кровавая рубашка / Крвава кошуља
 1958 — Буря / Tempest —эпизод
 1966 — Громовержец и Виннету —немка Джоанна
 1966 — Виннету и полукровка Апаначи —Мине-Юта, мать Апаначи
 1984 — Лазарь / Лазар

Автор книги воспоминаний «Мир действия» (1991) и «Животич» (2011), сборника сочинений о театре, написанных в 1952—2004 годах.

Награды 
 Федеральная премия СФРЮ (1949) за исполнение роли Сони в пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня».
 «Октябрьская награда», Белград, Югославия (1960)
 Премия Стерии за актёрские достижения (1968)
 Премия Марко Марулича (1971)
 Премия Маре Болот (1971)
 Премия «Седьмого июля» Социалистической Республики Сербия (1976)

Ссылки 
 Velika dama Beograda

Актрисы Югославии
Киноактрисы Югославии
Мемуаристы Югославии
Мемуаристы Сербии
Писательницы Югославии
Писательницы Сербии